Пёрная — имя рек в Томской области:

Пёрная (приток Васюгана)
Пёрная (приток Катыльги)
Пёрная — приток Кёнги
Пёрная — приток Чаруса
Пёрная — приток Чижапки